Bühlbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Bühlbächle (Freiersbach), linker Zufluss des Freiersbachs (zur Rench) nach Hinterfreiersbach, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bühlbächle (Jagst), linker Zufluss der Jagst zwischen dessen Bühlhof und Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bühlbächle (Rench), linker Zufluss der Rench bei Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bühlbach